Le nom de guerre soviéto-japonaise peut désigner plusieurs confits entre l'Union soviétique et le Japon :
 la bataille de Khalkhin Gol, en 1939 ;
 la guerre soviéto-japonaise en 1945.